Op het toernooi van Wimbledon in 1989 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 28 juni tot en met 9 juli 1989.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Zina Garrison en Sherwood Stewart waren het zesde reekshoofd. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Jenny Byrne en Mark Kratzmann.

Het als eerste geplaatste duo Jana Novotná en Jim Pugh won het toernooi. In de finale versloegen zij het als veertiende geplaatste Australische koppel Jenny Byrne en Mark Kratzmann in drie sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vijf Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren het twaalfde reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen het Amerikaanse koppel Mary Joe Fernandez en David Wheaton.
 Brenda Schultz en Michiel Schapers hadden de tweede ronde als eindstation.
 Amy van Buuren en de Zuid-Afrikaan Charles Honey konden als lucky loser aan het toernooi deelnemen – na de eerste ronde viel voor hen het doek.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1989